

Cinema 
Curiosity – cortometraggio del 1911 diretto da Henry Lehrman e Mack Sennett
Curiosity – film del 1912 diretto da Arthur Mackley
Curiosity – film del 1915 prodotto dalla Essanay (1915)

Musica 
Curiosity – EP di Carly Rae Jepsen
Curiosity – singolo di Carly Rae Jepsen
Curiosity – singolo dei The Jets del 1985, dall'album The Jets

Televisione 
Curiosity – programma televisivo di Discovery Channel

Astronautica 
Curiosity un rover per l'esplorazione del pianeta Marte della NASA, lanciato il 26 novembre 2011 ed atterrato su Marte il 6 agosto 2012 e che fa parte della missione Mars Science Laboratory.

Altri progetti